Boyner lautet der Nachname folgender Personen:

 Cem Boyner (* 1995), türkischer Textilunternehmer und Politiker
 Jennifer Boyner (* 2000), türkische Schauspielerin